Liebenau (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
Liebenau (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Liebenau (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Liebenau, de Duitse naam van de Tsjechische stad Hodkovice nad Mohelkou